Adlerschild steht für
Adlerschild des Deutschen Reiches
Adlerschild des Kampfgeschwaders 30